Brachycera — uma sub-ordem de insectos dípteros, que inclui a maior parte dos animais conhecidos genericamente como "moscas"
Musca domestica — a variedade mais conhecida das moscas
Cochliomyia hominivorax — espécie de mosca parasítica

Desambiguação